Tom Hall (cricketspeler) (1930-1984), Engels cricketspeler
 Tom Hall (singer-songwriter), artiestennaam Tom T. Hall (1936-2021), Amerikaans singer-songwriter in met name countrymuziek 
 Tom Hall (American footballspeler) (1940), Amerikaans American footballspeler voor Detroit Lions, Minnesota Vikings en New Orleans Saints
 Tom Hall (baseballspeler) (1947), Amerikaans baseballpitcher voor Minnesota Twins, Cincinnati Reds, New York Mets en Kansas City Royals
 Tom Hall (computerprogrammeur) (1964), Amerikaans computerprogrammeur
 Tom Hall (elektronisch musicus) (1980), Amerikaanse multimedia-artiest en musicus in elektronische muziek
Tom Hall (boogschutter) (1990), een Britse boogschutter

zie ook 
 Thomas Hall (doorverwijspagina)